Alojzy Bruski – oficer Wojska Polskiego 
 Alojzy Bruski – przywódca organizacji konspiracyjnej Iskra, działacz społeczny